Conflict (band), een Engelse punkband
Conflict (computerspel), een computerspel
conflict (dramaturgie) in de dramaturgie
Conflict (film), een Amerikaanse film uit 1945
conflict (onenigheid) als onenigheid
Conflict (proces), een begrip in de psychologie
Conflict (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1956-1957